Тузін. Перазагрузка — альбом-компиляция 12 белорусских групп и сольных исполнителей, поющих на английском, русском, итальянском языках, записавших каверы на свои песни на белорусском языке. Компакт-диск издан общественным движением  совместно с музыкальным порталом Tuzin.fm при поддержке Ассоциации белорусов мира «Бацькаўшчына» и Радио «Рация» в декабре 2009 года. Идея Сергея Будкина.

Список песен

Приём критиков 
Дмитрий Колдун отмечал для Tuzin.fm среди лучших песен сборника «Чароўны кролік» Юрия Демидовича и «Студзень» «Hair Peace Salon». Эксперт Tuzin.fm  поддержал все попытки артистов запеть по-белорусски. Татьяна Замировская на страницах «БелГазеты» отмечала, что «белорусскоязычные песни „Atlantica“ и „Da Vinci“ на одном сборнике с „Серебряной свадьбой“ и „Tanin Jazz“» впечатляют.

На церемонии Рок-коронация 2009 альбом-компиляция был выбран победителем в номинации «Проект года».

Олег Михалевич, руководитель радио «Сталіца», в письме  особенно отметил сборник, потому что «идея замечательная»! Главный директор радиостанции «Беларусь» Наум Гальперович также поблагодарил за диск, материалы которого, «безусловно, вызывают интерес». Директор   сообщила, что музыкальные редакторы её радио отметили отличное качество звукозаписей и с удовольствием предлагают композиции слушателям.

В 2018 году музыкальный портал Tuzin.fm вместе с Letapis.by включил песню «Бяжы»  и Naka в топ «60 белорускоязычных хитов современности» (список лучших песен, выпущенных с 1988 года).

Примечания

Комментарии

Ссылки 
 Слушать альбом (SoundCloud)

Альбомы Белоруссии
Альбомы 2009 года
Сборники 2009 года